Die Liste der Stolpersteine in Bremen gibt eine Übersicht über die vom Künstler Gunter Demnig verlegten Stolpersteine in der Stadt Bremen. Grundlage dieser Liste sind die von einem Kooperationsprojekt der Landeszentrale für politische Bildung Bremen und dem Bremer Verein Erinnern für die Zukunft e. V. veröffentlichten Daten.

Die 10 × 10 × 10 cm großen Betonquader mit Messingtafel sind in den Bürgersteig vor jenen Häusern eingelassen, in denen die Opfer einmal zu Hause waren. Die Inschrift der Tafel gibt Auskunft über ihren Namen, ihr Alter und ihr Schicksal. Die Stolpersteine sollen dem Vergessen der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entgegenwirken. 2007 wurde auch für Graf von Sponeck vor seiner ehemaligen Dienstwohnung in Bremen Horn-Lehe ein Stolperstein verlegt. Nach der Entscheidung, den Stein zu entfernen, wurde er von Unbekannten entwendet.

Seit 2004 bis 2022 wurden in Bremen 758 Stolpersteine verlegt, ab 2005 auch von Berufsschülern des Schulzentrums an der Alwin-Lonke-Straße.

Siehe auch Liste der Stolpersteine in Bremerhaven

Verlegung in der Hamburger Straße (2014)

Liste 

Die Namen sind mit Artikeln verlinkt, die Vornamen mit den Kurzbiografien der Internetseite Stolpersteine-Bremen.de.

Anzahl der gelisteten Stolpersteine: 758, davon mit Bild: 584 (77 %).
Stand: Fr Jul  8 14:31:56

Literatur

Einzelnachweise

Weblinks 

 Website Stolpersteine Bremen
 Bremer Stolpersteine interaktive Karte der Standorte
 genealogy.net – Familiendatenbank Juden im nördlichen Teil des ehemaligen Deutschen Reiches

Stolpersteine Bremen
Bremen
!Stolpersteine